Taubenturm steht für

 eine Form des Taubenhauses
 Taubenturm Andilly
 Taubenturm Château de Beaulon
 Taubenturm Château de Bridoire
 Taubenturm Château de Keranroux
 Taubenturm Château de Lavison
 Taubenturm Château de Monciaux
 Taubenturm Château de Pommiers
 Taubenturm Château de la Chapoulie
 Taubenturm Château du Bois-Bide
 Taubenturm Château du Clauzuroux
 Taubenturm (Chirnside), Schottland
 Taubenturm Dampierre (Calvados)
 Taubenturm (Dolphingstone), Schottland
 Taubenturm (Dorst), Calvörde
 Taubenturm (Fresneau)
 Taubenturm (Friar’s Croft), Schottland
 Taubenturm Garlande, Frankreich
 Taubenturm (Haravilliers), Frankreich
 Taubenturm (Jarnac)
 Taubenturm (Kirkmichael), Schottland
 Taubenturm (La Calonie)
 Taubenturm (La Tour-Blanche)
 Taubenturm (Learmonths Gardens), Schottland
 Taubenturm (Le Mesnil-Germain)
 Taubenturm (Maignaut-Tauzia)
 Taubenturm Maison Chastenet
 Taubenturm Manoir de Pont-Couennec
 Taubenturm Manoir du Repaire
 Taubenturm (Milngavie), Schottland
 Taubenturm (Ochsenfurt), einen Turm der Stadtbefestigung von Ochsenfurt
 Taubenturm (Odars)
 Taubenturm (Ribérac)
 Taubenturm Salbke, Magdeburg
 Taubenturm (Sarzeau)
 Taubenturm (Sassy)
 Taubenturm (Strathleven House), Schottland
 Taubenturm (West Pitkierie)